Hemipsocus är ett släkte av insekter. Hemipsocus ingår i familjen Hemipsocidae. 

Hemipsocus är enda släktet i familjen Hemipsocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stövsländor
Hemipsocus